Bixad ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bixad (Covasna), Gemeinde im Kreis Covasna
 Bixad (Satu Mare), Gemeinde im Kreis Satu Mare